Afrovenator (que significa "caçador africano") é um gênero de dinossauro carnívoro e bípede que viveu entre o fim do período Jurássico e o início do período Cretáceo. Media de 8 a 9 metros de comprimento e pesava algo entre 1,3 e 2,5 toneladas.

O Afrovenator viveu na África e seus fósseis foram encontrados no Níger. O achado de Afrovenator é incompleto e insuficiente para definir à qual família esse dinossauro devia pertencer, mas mesmo assim nota-se uma grande semelhança com o torvossauro.

Ver também 
 Outros dinossauros
 Taxonomia dos dinossauros

Bibliografia 
 Dinossaurs, From Allosaurus to Tyrannosaurus. Texto de Gerrie McCall. copyrigt TODOLIBRO EDICIONES,S.A.. ISBN-13:978-84-9806-493-3. ISBN-10:84-9806-493-7

Ligações externas 
 
 

Megalosauridae
Dinossauros do Jurássico
Dinossauros do Cretáceo
Dinossauros da África
Espécies fósseis descritas em 1994